Lealdade - algo relacionado à lealdade

Pessoas
Ângela Leal
Juan de Valdés Leal
Leandra Leal
Nuno Leal Maia
Pinho Leal
Roberto Leal
Rodrigo Leal
Rayssa Leal
Yoandy Leal

Localidades
Leal (Dacota do Norte)

Outros
19426 Leal - um asteróide

Desambiguação